Владимир Владимирович Святловский:
 Святловский, Владимир Владимирович (1851—1901) — русский врач, писатель, переводчик.
 Святловский, Владимир Владимирович (1871—1927) — русский экономист, историк, профессор..